High Hopes ist:
 High Hopes (Album), Album von Bruce Springsteen (2014)
 High Hopes (Frank-Sinatra-und-Eddie-Hodges-Lied), Lied von Frank Sinatra und Eddie Hodges (1959)
 High Hopes (Pink-Floyd-Lied), Lied von Pink Floyd (1994)
 High Hopes (Panic!-at-the-Disco-Lied), Lied der Band Panic! at the Disco (2018)
 High Hopes, deutscher Titel Hohe Erwartungen, britischer Spielfilm von Mike Leigh aus dem Jahr 1988